Cavesi – abitanti di Cava Manara
Cavesi – abitanti di Cava de' Tirreni
Cavesi – abitanti di Cave (Italia)
Cavesi – abitanti di Cavi di Lavagna
Cavesi – abitanti di Cavo (Rio)